Пьер де Бельгард (; ) — французский конник, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх вместе со своей лошадью Толла соревновался только в прыжках в длину и с результатом 5,3 метра занял третье место, выиграв бронзовую медаль.

Ссылки 
 Пьер де Бельгард на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Конники Франции
Конники на летних Олимпийских играх 1900 года
Персоналии, чья дата смерти не установлена